Die Egyptian Premier League 2016/17 war die 60. Saison der Egyptian Premier League, der höchsten ägyptischen Meisterschaft im Fußball seit deren Einführung im Jahr 1948/49. Die Saison begann am 15. September 2016 mit dem Spiel von Aswan SC gegen El Dakhleya, das Aswan SC mit 2:0 gewann. Beendet wurde die Saison am 17. Juli 2017 mit dem 2:0-Sieg von al Ahly Kairo gegen al Zamalek SC.

al Ahly Kairo konnte seinen Meistertitel verteidigen und somit seinen insgesamt 38. ägyptischen Meistertitel erlangen. Seit der Vorsaison nicht mehr in Ägyptens höchster Spielklasse vertreten waren Ittihad El-Shorta, Haras El-Hodood SC und Ghazl El Mahalla SC. Aus der Egyptian Second Division 2015/16 stiegen Al Nasr Lel Taa’den SC und El Sharkia SC auf, erreichten die beiden letzten Plätze und mussten demnach wieder absteigen. Lediglich der Aufsteiger Tanta SC konnte die Klasse halten.

Teilnehmende Mannschaften 

Insgesamt nahmen seit 1948/49 65 verschiedene Mannschaften an der Meisterschaft teil, jedoch gelang es nur al Ahly Kairo und al Zamalek SC, an allen Meisterschaften teilzunehmen.

Folgende 18 Mannschaften nahmen in der Saison 2016/17 an der Egyptian Premier League teil:

Modus 
Alle 18 Mannschaften spielen je zwei Mal gegeneinander, die drei letztplatzierten Mannschaften stiegen in die Egyptian Second Division 2017/18 ab.

Tabelle

Torschützenliste

Einzelnachweise 

Egyptian-Premier-League-Saison
Fußballsaison 2016/17